Lincoln puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Lincoln (Arkansas)
 Condado de Lincoln (Carolina del Norte) 
 Condado de Lincoln (Colorado)
 Condado de Lincoln (Dakota del Sur)
 Condado de Lincoln (Georgia) 
 Condado de Lincoln (Idaho) 
 Condado de Lincoln (Kansas) 
 Condado de Lincoln (Kentucky) 
 Condado de Lincoln (Maine) 
 Condado de Lincoln (Minnesota) 
 Condado de Lincoln (Misisipi) 
 Condado de Lincoln (Misuri) 
 Condado de Lincoln (Montana) 
 Condado de Lincoln (Nebraska) 
 Condado de Lincoln (Nevada) 
 Condado de Lincoln (Nuevo México) 
 Condado de Lincoln (Oklahoma) 
 Condado de Lincoln (Oregón) 
 Condado de Lincoln (Tennessee)
 Condado de Lincoln (Virginia Occidental)
 Condado de Lincoln (Washington) 
 Condado de Lincoln (Wisconsin) 
 Condado de Lincoln (Wyoming)